Adolfstraße steht für:
 Adolfstraße (Braunschweig), Straße in Braunschweig
 Adolfstraße (Bremerhaven), Straße in Bremerhaven, siehe Ensemble Goethestraße
 Adolfstraße (Detmold), Straße in Detmold
 Adolfstraße (Hannover), Straße in Hannover